Die VTB United League Saison 2013/14 war die fünfte Saison der Basketball-Liga VTB. An der VTB United League Saison 2013/14 nahmen 20 Mannschaften aus 9 Ländern teil.
Die reguläre Saison begann im Oktober 2013 und endete am 1. April 2014.

Turnierformat 
In der regulären Saison spielten die 20 Mannschaften in zwei Gruppen zwei Runden jeder gegen jeden. Die sechs besten jeder Gruppe nahmen anschließend an den Play-Offs teil. Dabei hatten die Erst- und Zweitplatzierten im Achtelfinale ein Freilos.

Im Achtelfinale benötigte eine Mannschaft zwei Siege zum Weiterkommen, ab dem Viertelfinale waren drei Siege notwendig.

Im Vergleich zum Vorjahr ist Žalgiris Kaunas aus der Liga ausgetreten. Dieser Platz wurde durch eine Wild-Card an Krasny Oktjabr Wolgograd vergeben.

Gruppenphase – Reguläre Saison 
Die Spiele der regulären Saison fanden vom Oktober 2013 bis zum 1. April 2014 statt.

Gruppe A 

1) Wegen Unruhen in der Ukraine meldete Donezk am 10. März 2014 seine Mannschaft von der Meisterschaft ab. Die drei restlichen Spiele von Donezk wurden mit 0:20 als Niederlagen für Donezk gewertet. Alle anderen Ergebnisse behielten ihre Gültigkeit.

Gruppe B

Play-Offs 
Die Play-Off Spiele begannen am 30. April und endeten am 13. Juni 2014.

Auszeichnungen

Regular Season MVP 
 Andrew Goudelock von  UNICS Kazan

Play-Off MVP 
 Miloš Teodosić von  ZSKA Moskau

MVP des Spieltags

MVP des Monats

Einzelauszeichnungen

Best national Player 
Es wird der jeweils beste Spieler jedes teilnehmenden Landes geehrt.

Basketballsaison 2013/14